EPFL steht als Abkürzung für:
 Association of European Professional Football Leagues, ehem. Bezeichnung für "European Leagues (EL)", den Verband europäischer Fußball-Profiligen
 École polytechnique fédérale de Lausanne (), eine technisch-naturwissenschaftliche Universität in Lausanne, Schweiz

EPFL